

Helyek
 Haskell (Arkansas)
 Haskell (Indiana)
 Haskell (New Jersey)
 Haskell (Oklahoma)
 Haskell (Texas)
 Haskell megye (egyértelműsítő lap)

Egyéb
Haskell (programozási nyelv)